Дженнифер «Джен» Анна Кесси (; родилась 31 июля 1977) ― американский игрок в пляжный волейбол.

Школа 
Выросшая в Южной Калифорнии, Кесси преуспела в нескольких видах спорта. В средней школе она была лучшим игроком команды по плаванию в её возрастной категории и капитаном и самым ценным игроком волейбольной команды в старшей школе, завоевав признание на соревнованиях Калифорнийской Межшкольной Федерации (СИФ). В 1994 году окончила среднюю школу Дана Хиллз в Дана Пойнт, Калифорния.

Колледж 
Кесси продолжила совершенствовать своё спортивное мастерство во время учебы в университете Южной Калифорнии. Она была игроком волейбольной команды все четыре года (1995-1998). Кроме того, она также была членом американской юношеской сборной. Кесси окончила Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра  истории. Кесси была также членом женского клуба Каппа Каппа Гамма.

Профессиональная карьера 
После подписания полугодового контракта на сумму около $25,000, Кесси играла в крытый волейбол профессионально под руководством тренера Гидо Вермюлена (главный тренер, Нидерланды) и Кристина Масела (ассистент тренера,университет Де Поля и Университет штата Иллинойс) в составе клуба Чикаго Тандер, который занял второе место (10-8) в USPV в 2002 году. В ноябре 2002 года вместе с распадом USPV, она подписала контракт с командой Пинкин де Корозала в Умакао, Пуэрто-Рико, на сезон 2003 года и закончила с шестью очками в LVSF.

Кесси соревновалась с Барбарой Фонтана в 2004 году и с бронзовой призёршей Олимпийских игр и трёхкратной участницей Олимпийских игр Холли Макпике в 2005 году.

В 2007 году Кесси объединилась с коллегой Троян Эйприл Росс. Их тандем впоследствии стал одним из самых успешных в мире. 4 июля 2009 года Кесси и Росс выиграли Чемпионат мира в Ставангере, Норвегия, победив бразильцев Джулиану Фелисберта Силва и Лариссу Франка.

По состоянию на апрель 2012, Кесси заработала за всю свою карьеру 1,223,635 $.

Весной 2012 года, Кесси подписала контракт с американским косметическим брендом Кавер Гёл для выступления на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне.

В 2012 на Олимпийских играх в Лондоне Кесси и Росс завоевали серебряную медаль, уступив своим соотечественницам Мисти Мэй-Тринор и Керри Уолш Дженнингс со счётом 16-21 16-21.

Кесси не играла в сезоне 2014 года из-за своей беременности. Она вернулась на турнир АВП в 2015 году и объединилась со своим товарищем команде по Калифорнийскому университету Эмили Дэй , чтобы начать сезон 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Джен Кесси, официальная биография 

Родившиеся в 1977 году
Волейболисты США
Википедия:Биографии современников
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по пляжному волейболу